Wilhelmus kan henvise til:

 Wilhelmus van Nassouwe, Nederlandenes nationalsang
 De Wilhelmus, Luxembourgs kongesang